Atrococcus är ett släkte av insekter som beskrevs av Goux 1941. Atrococcus ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ullsköldlöss
Atrococcus